«Урал», наименование кораблей флота России имперского, советского и современного периодов:
 «Урал» — вспомогательный крейсер Русского флота участвовал в Цусимском сражении.
 «Урал» — минный заградитель:
 «Урал» — минный заградитель русского императорского флота.
 «Урал» — минный заградитель БФ ВМФ ВС СССР.
 «Урал» или ССВ-33 — разведывательный корабль ТОФ ВМФ ВС СССР.
 «Урал» — пограничный сторожевой корабль (сторожевик) береговой охраны ФСБ России.